Сверхъестественное:

 Сверхъестественное — мировоззренческая категория, которая определяет то, что действует вне влияния законов природы.
 Сверхъестественное — американский телесериал
 Сверхъестественное — дополнение к игре The Sims 3

См. также 
 Supernatural (значения)